Golf (natuurkunde) - een begrip uit de natuurkunde
Golfvergelijking - een wiskundige beschrijving van golven
Golftheorie (taalkunde) - een begrip uit de taalkunde